De Tijdmachine, boek uit 1895
De tijdmachine (hoorspel), hoorspel uit 1974
De tijdmachine (stripverhaal), stripverhaal uit 1967
Reis door de Tijdmachine, aflevering Samson en Gert